Моле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Моле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Моле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Моле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Моле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна